Miejscowości w USA:
 Homewood – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Jefferson
 Homewood – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Homewood – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Beaver
Gminy w USA:
 Homewood (ang. Homewood Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Franklin